Bid kan syfta på följande platser:

Indien 

 Bid, stad i Maharashtra, 
 Bid (distrikt), Maharashtra,

Kroatien 

 Biđ, vattendrag, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar